L'ETTU Cup 2012-2013 est la neuvième édition de l'ETTU Cup sous cette appellation. Elles opposent les clubs européens non qualifiés pour la Ligue des Champions.

Dames 
Pour la première fois depuis 2005, cinq équipes féminines française disputent le  et dernier tour préliminaires de l'ETTU Cup. Compétition que ne disputent pas cette saison les favoris des dernières années telles que Vladivostok,finaliste l'an dernier et vainqueur en 2008 ; Cartagène, vainqueur en 2009 et 2010 et Heerlen, vainqueur en 2011 et double vainqueur de la Ligue des Championnes en 2008 et 2010. 
Seul Tarnobrzeg (triple finaliste de 2008 à 2010) et Vic (finaliste en 2007) répondent présents depuis plusieurs années.

Tour 
 Du  au

Phase Finale

Hommes 
Cette année pour la première fois de l'histoire, un seul club allemand dispute les tours préliminaires de la Coupe ETTU Hommes.

Tour 
Du  au . À signaler la seule victoire à l'extérieur de ce tour remporter par Istres à Donetsk.

Tour 
Vendredi

Phase finale 
 Pour la deuxième année consécutive, quatre clubs français sont qualifiés pour la phase finale de l'ETTU Cup. Seul Istres n'était pas a la fête l'année dernière.
 Éliminé de la phase de poules de la Ligue des Champions, l'UMMC Ekaterinbourg fait figure de grand favori dans cette compétition. L'année dernière, c'était le Borussia Düsseldorf qui avait été reversé en ETTU Cup pour une victoire finale sur la Vaillante d'Angers. Les Russes, finaliste de la dernière Ligue des Champions, affrontent... la Vaillante Angers.
 Fait rarissime : aucun club allemand ne participe à la phase finale de l'ETTU Cup cette année.

Voir aussi 
 Ligue des champions de tennis de table 2012-2013

2012-2013
Tennis de table en 2012
Tennis de table en 2013
Tennis de table C2